Xango steht für:

einen Göttergeist der Yoruba, siehe Shango

 einen Getränkehersteller, siehe XanGo LLC